Murad ou Mourad ou encore Morad (en arabe : ) est un nom d'origine arabe signifiant "désiré, voulu".

Le nom Morad est composé de quatre lettres arabes :

La première lettre, le Mim (م), qui signifie "l'eau" et/ou "la mère". Cette lettre est aussi utilisée en arabe pour mettre en évidence l'action d'être (exemple : pour composer le mot "Respecté", "Muhtarem" (محترم), il faut mettre un Mim devant sa racine "Respect" (احترام) pour mettre en évidence l'action de l'être).

La deuxième lettre, le Ra (ر), qui signifie "voir" ou "avoir vu" (راء).

La troisième lettre, le Alif (ا), qui signifie en arabe "amical" . 

La quatrième lettre, le Dal (د), qui signifie en arabe "signe, indice" (دال) ou "séduire" (دل).

Autres versions 
Il existe aussi une version turque qui est aussi le nom de plusieurs souverains d'origine turque que le turc moderne préfère écrire .

Sultans ottomans 
Certains des sultans ottomans ont été appelés Amurat en particulier Murad IV mis en scène dans la pièce Bajazet de Racine. 
 Murad  (Murat Hüdavendigâr) sultan ottoman (1360-1389)
 Murad II sultan ottoman (1421-1451)
 Murad III sultan ottoman (1574-1595)
 Murad IV sultan ottoman (1623-1640)
 Murad V sultan ottoman pendant quelques mois en 1876

Autres souverains 
 Murad Baksh Grand Moghol d’Inde (1624-1661)
 Ali Murad Khan Zand le sixième Shah de la dynastie Zand (1781-1785)
 Sayed Murad Khan Zand Shah d'Iran pendant quelques mois en 1789
 Hadji Murad (1790-1852) chefs avars de la résistance du Caucase à l'expansion russe au

Patronyme 

 Abdulrazzaq Murad (1990-), joueur de handball ;
 Bernard Mourad (1975-), banquier d'affaires et écrivain franco-libanais ;
 Ferid Murad (1936- ), est un biologiste et pharmacologiste américain, Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1998 ;
 Jumana Murad (1973-) est une actrice syrienne ;
 Khireddine Mourad est un poète et écrivain marocain en langue française, né en 1950 à Casablanca ;
 Kenizé Mourad (1940- ) est une romancière et journaliste française d'origine turco-indienne ;
 Nicolas Murad (1799-1862) est un prélat maronite, archevêque de Laodicée ;
 Eliz Murad (1983-) est auteure compositrice et interprète franco-libanaise du groupe de rock Teleferik.

Prénom 
 Index des articles commençant par Murad
 Index des articles commençant par Mourad

Notes et références